Nordland II е дванадесети и последен студиен албум на шведската екстремна група Bathory. Продължение е на Nordland I (2002) и е втори албум от четирилогия, която остава недовършена поради смъртта на Куортън.

Състав 
 Куортън – вокали, китара, бас, барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Батори
Музикални албуми от 2003 година